Дарви — многозначный термин.

 Дарви — сомон аймака Говь-Алтай в Монголии.
 Дарви — сомон аймака Ховд в Монголии.
 Белла Дарви (1928—1971) — французская актриса польско-еврейского происхождения.
 Дарви, Диана (настоящее имя Диана Магдалене Ролофф; 1945—2000) — британская певица, актриса и танцовщица, наиболее известная по своему участию в «Шоу Бенни Хилла».